Miejscowości
 Zabijaka – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim

Filmy
 Zabijaka – film z 1967 roku
 Zabijaka – film z 2011 roku

Zobacz też:
 Zabijaka zabijaka